Wahlkreis Dresden 1 steht für:

 Bundestagswahlkreis Dresden I

Landtagswahlkreise:
* Wahlkreis Dresden I (1990)
 Wahlkreis Dresden 1 (1994–1999)
 Wahlkreis Dresden 1 (2004–2009)
 Wahlkreis Dresden 1 (seit 2014)